Сан Хуан Чен има више значења:

 Сан Хуан Чен (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хуан Чен (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику